Marcel Fässler est :
 Marcel Fässler (1959-), bobeur suisse, champion olympique en 1988
 Marcel Fässler (1976-), pilote automobile suisse